Éric Tabarly (1931-1998), navigateur français.
 Patrick Tabarly (né en 1944), navigateur français.
 Marie Tabarly (née en 1984), fille d'Éric.
 Erwan Tabarly (né en 1974), skipper français, fils de Patrick et neveu d'Éric Tabarly.
 Tabarly est un documentaire réalisé par Pierre Marcel.
 Tabarly en est la bande originale, composée par Yann Tiersen.
 Éric Tabarly est un cultivar de rosier sélectionné par Alain Meilland en 2002.